Fourneaux kan syfta på:
 Fourneaux, Loire – en kommun i departementet Loire i regionen Rhône-Alpes i centrala Frankrike
 Fourneaux, Manche – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Fourneaux, Savoie – en kommun i departementet Savoie i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike